

Personnalités 

 Eluf Dalgaard (1929-2004), coureur cycliste danois ;
 Johan Dalgaard (né en 1977), claviériste, réalisateur de chansons et animateur radio ;
  (née en 1984), handballeuse danoise ;
  (né en 1956), écrivain danois de science fiction ;
 Thomas Dalgaard (né en 1984), footballeur danois.

Voir aussi